SEF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sebring, Florida (Stati Uniti)
 sef – codice ISO 639-3 della lingua cebaara senoufo